Whitehill ist der Familienname folgender Personen:

 Cat Whitehill (* 1982), US-amerikanische Fußballspielerin
 James Whitehill (1762–1822), US-amerikanischer Politiker
 John Whitehill (1729–1815), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Whitehill (1786–1861), US-amerikanischer Politiker
 Robert Whitehill (1738–1813), US-amerikanischer Politiker

Whitehill ist der Name folgender Orte:

 Whitehill (Hampshire), Vereinigtes Königreich
 Whitehill (Kent), Vereinigtes Königreich
 Whitehill (Lesotho)

Siehe auch:
 Newhailes House (früher Whitehill), schottisches Herrenhaus
 Whitehill House
 White Hill